OSSA Pluma, motocicleta de trial fabricada per OSSA entre 1967 i 1971, coneguda inicialment com a OSSA Trial i més tard com a OSSA Pluma, Pennine i Plonker.
 OSSA TR, motocicleta de trial fabricada per OSSA entre 1977 i 1985, coneguda inicialment com a OSSA Trial i més tard com a OSSA TR, Gripper, Verda i Groga entre altres denominacions.